He kan som auktorsförkortning betyda:

 Jun-Hua He
 Jia Qing He
 Si He
 Xiao-rui He
 Xin-Sheng He

Robotskapade auktorsförkortningar